76. længdegrad kan henvise til:

 76. vestlige længdekreds
 76. østlige længdekreds